Turley bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Turley (Missouri)
 Turley (New Mexico)
 Turley (Oklahoma)
 Turley (Tennessee)
 Turleytown (Virginia)

Personen:
 Bernhard Turley (1831–1908), deutscher Bergbaubeamter
 Bob Turley († 2013), US-amerikanischer Baseballspieler
 Daniel Turley (* 1943), US-amerikanischer katholischer Bischof
 Johann Friedrich Turley (1804–1855), brandenburgischer Orgelbauer
 Johann Tobias Turley (1773–1829), brandenburgischer Orgelbauer
 Stan Turley (1921–2014), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Thomas B. Turley (1845–1910), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)